Набо́йка:
 Набойка — вид декоративно-прикладного искусства, ткань с рисунком, полученным этим способом.
 Обувная набойка — деталь обуви, закрепляемая на каблуке снизу с помощью клея, гвоздей или шурупов.